Альфредо Томас (Томми) Скалли-и-Галлахер (, 28 июня 1927, Павон, Аргентина — 26 марта 1977, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский хоккеист (хоккей на траве), нападающий.

Биография 

Томми Скалли родился 28 июня 1927 года в аргентинском городе Павон.

Играл за «Хёрлинг Клаб» из Хёрлингема.

В 1948 году вошёл в состав сборной Аргентины по хоккею на траве на Олимпийских играх в Лондоне, поделившей 5-6-е места. Играл на позиции нападающего, провёл 3 матча, забил 2 мяча (по одному в ворота сборных Испании и Австрии).

Умер 26 марта 1977 года в Буэнос-Айресе.

Семья 
Старший брат Томми Луис Скалли (1915—1994) в 1948 году играл вместе с ним за сборную Аргентины на Олимпийских играх в Лондоне.

Племянник Томми и сын Луиса Габриэль Скалли (род. 1947) играл за сборную Аргентины на летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико и 1972 года в Мюнхене.

Примечания 

Хоккеисты на траве Аргентины
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года